Старыгино — топоним:

 Старыгино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области;
 Старыгино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Байдаровское сельское поселение;
 Старыгино — деревня в Никольском районе Вологодской области, Завражское сельское поселение;
 Старыгино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

См. также 
 Старыгин